Alfred Martin peut désigner :

 Alfred-Louis Martin (1839-1903), peintre et graveur français ;
 Alfred Georges Paul Martin (1863-1938), officier-interprète français ;
 Alfred von Martin (1882-1979), historien et sociologue allemand ;
 Alfred Martin (1888-1950), peintre et graveur belge ;
 Alfred Manuel Martin (1928-1989), joueur de baseball américain.